Иван Янжул-Михайловский (ум. 1806) — аптекарь, врач, переводчик с немецкого языка книги по фармацевтике.

Ему принадлежат переводы следующих сочинений:
 Христиан Фридрих Бухгольц Способ распознавать лекарства как простые, так и сложные по их признакам, цельности, доброте и открывать в них многоразличные подделки, — СПб., 1802 г.
 Сигизмунд Фридрих Гермбстет Первоначальные основания аптекарского искусства, или Руководство для начинающих учиться фармации, — М., 1812 г..

Последняя переведённая им книга вышла в 1803 году. Умер в 1806 году.

Примечания

Литература 
 Л. Ф. Змеев Русские врачи-писатели, — СПб., 1886 г.
 Роспись российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина, — СПб., 1828 г.

Врачи Российской империи
Переводчики с немецкого языка